Adam Jánošík (* 7. září 1992, Spišská Nová Ves, Slovensko) je slovenský lední hokejista.

Reprezentace 
Statistiky reprezentace na Mistrovstvích světa a Olympijských hrách:

Kluby podle sezon 
 2006–2007 Bílí Tygři Liberec U18
 2007–2008 Bílí Tygři Liberec U18
 2008–2009 Bílí Tygři Liberec U18
 2009–2010 Gatineau Olympiques QMJHL
 2010–2011 Gatineau Olympiques QMJHL
 2011–2012 Gatineau Olympiques QMJHL
 2012–2013 Bílí Tygři Liberec, HC Benátky nad Jizerou
 2013–2014 Bílí Tygři Liberec, HC Benátky nad Jizerou
 2014–2015 HC Košice
 2015-2016 Piráti Chomutov
 2016-2017 Bílí Tygři Liberec (ELH)
 2017-2018 Bílí Tygři Liberec (ELH)
 2018-2019 HC Slovan Bratislava
 2019-2020 HC Verva Litvínov, HC Škoda Plzeň
 2020-2021 IK Oskarshamn (SHL)
 2021-2022 BK Mladá Boleslav (ELH)
 2022-2023 BK Mladá Boleslav (ELH)

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Slovenští lední hokejisté
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Muži
Hráči HC Košice
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Narození ve Spišské Nové Vsi
Narození 7. září
Hráči draftovaní Tampou Bay Lightning